Bolsover,  ville du Derbyshire, en Angleterre
 Bolsover (district)
 Bolsover (circonscription britannique)

Homonymie de toponyme